Samoa
 Samoa Amerykańskie
 wyspy Samoa
 Samoa (kosarz)
 Samoa Niemieckie
 Samoa (Kalifornia)